В парному розряді жіночого тенісного турніру Nichirei International Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Ліза Реймонд і Чанда Рубін виграли титул, у фіналі перемігши пару Аманда Кетцер і Лінда Вілд 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

 Аманда Кетцер /  Лінда Вілд (фінал)
 Ліндсі Девенпорт /  Робін Вайт (чвертьфінал)

 Деббі Грем /  Маріанн Вердел (1-ше коло)
 Яюк Басукі /  Міягі Нана (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Nichirei International Championships